PLZ – kod ISO 4217 dla waluty polskiej – złotego polskiego – sprzed denominacji z 1 stycznia 1995
 PLZ – kod IATA dla lotniska w Port Elizabeth
 PLZ – używany powszechnie w Niemczech i krajach niemieckojęzycznych skrót wyrazu Postleitzahl, oznaczającego kod pocztowy
 PLZ (albo PLS) – żargonowy skrót angielskiego słowa please ("proszę"), stosowany m.in. na forach internetowych (w komunikacji telegraficznej, w slangu krótkofalarskim stosowano na ogół skrót PSE albo PLS)

Przypisy